Patrik Reuterswärd kan syfta på:

 Patric Reuterswärd (1820-1907), svensk politiker, hovmarskalk och riksdagsman 
 Patrik Reuterswärd (1885-1963), svensk envoyé
 Patrik Reuterswärd (1886-1971), svensk konstnär
 Patrik Reuterswärd (1922-2000), svensk konsthistoriker och son till envoyén

Se även 
 Patric Reuterswärd